Село
 Нові Яриловичі
Контрольно-пропускний пункт
 Нові Яриловичі (пункт контролю)
Сіл-Секції
Нові Яриловичі, Частина перша: дихання спорту